Riechert ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Riechert (1926–2006), deutscher Didaktiker
 Thomas Riechert, deutscher Informatiker
 Traugott Riechert (1905–1983), deutscher Ophthalmologe, Neurochirurg und Professor